Kleiser ist der Familienname folgender Personen:
 Engelbert Kleiser (1842–1931), deutscher Priester der römisch-katholischen Kirche
 Joseph Kleiser von Kleisheim (1760–1830), der letzte Regierungspräsident des reichsunmittelbaren Fürstentums Fürstenberg
 Klaus Kleiser (Skispringer) (* 1960), deutscher Wintersportler, der seit einem schweren Sturz 1977 querschnittsgelähmt ist und sich im Behindertensport (Schlittensport) wieder in die Leistungsspitze vorgearbeitet hat (Vizeolympiasieger bei den Paralympics 1992, Weltmeister in der Mannschaft, Bronzemedaillen im Einzel bei den EM und WM, Bronzemedaille bei den Paralympics in Nagano 1998)
 Klaus Kleiser (Unternehmer) (* 1951), deutscher Unternehmer, Gründungsgeschäftsführer bei FlowTex
 Leonhard Kleiser (* 1949), Professor an der ETH Zürich
 Randal Kleiser (* 1946), US-amerikanischer Filmregisseur
 Valerie Kleiser (* 1993), österreichische Bobfahrerin
 Viola Kleiser (* 1990), österreichische Bobfahrerin

Kleiser ist der Teil des Namens von:
 Kleiser von Kleisheim, badisches Adelsgeschlecht